Това е списъкът с епизоди на сериала „Островът на обречените“ с оригиналните излъчвания в САЩ и България.

Общ преглед на сериала

Епизоди 

Островът на обречените